Аарон Авні — ізраїльський скульптор, архітектор
 Хусейн Авні — командир 57-го піхотного полку Османської армії в битві біля Галліполі